Harker ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Harker (1910–2006), US-amerikanischer Fußballspieler
 Alfred Harker (1859–1939), britischer Geologe
 Gordon Harker (1885–1967), britischer Schauspieler und Komiker bei Bühne und Film
 Kenneth Harker (1927–2003), britischer Science-Fiction-Autor
 Mike Harker (1947–2011), US-amerikanischer Drachenfliegerpilot und Pionier des freien Radios in Deutschland
 Susannah Harker (* 1965), britische Schauspielerin

Fiktive Person:
 Jonathan Harker, Figur aus dem Roman Dracula von Bram Stoker, siehe Dracula (Roman)

Siehe auch:
 Harker-Gletscher, Gletscher auf Südgeorgien im Südatlantik
 Harker Point, Landspitze von Bristol Island im Archipel der Südlichen Sandwichinseln
 Mount Harker, Berg im Viktorialand, Antarktika